Jan Pańczyk – pedagog, profesor nauk humanistycznych
 Krzysztof Pańczyk – szachista
 Maria Pańczyk-Pozdziej – senator
 Sebastian Pańczyk – reżyser, projektant i rzeźbiarz